El término sultán (en femenino, sultana) puede referirse:

 al femenino de sultán;

Barcos
 a SS Sultana, un barco de vapor destruido en 1865, cuando murieron unos 1.800 pasajeros;

Alimentos
 a sultana o sultanina, un tipo de uva blanca;
 a sultana de coco, dulce horneado elaborado con coco y clara;

En la música
 a Los Sultanes del Swing,  el apodo de una banda de rock ficticia de una canción de Dire Straits;

En Colombia
 a La Sultana, un barrio popular del sur de la ciudad de Bogotá;

 a La Sultana del Valle, uno de los sobrenombres de la ciudad de Cali;

 a La Sultana, un barrio de la comuna 2, perteneciente al municipio de Dosquebradas, del departamento de Risaralda;

 a La Sultana, el nombre que recibe un barrio de la ciudad de Manizales, Caldas;

 a la Sultana del Valle de Tenza, lema que lo denomina el municipio de Garagoa, Boyacá.

En Ecuador
 a La Sultana de los Andes, uno de los sobrenombres de la ciudad de Riobamba;

En México
 a La Sultana del Duero, uno de los sobrenombres de la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán,;
 a La Sultana del Norte, el sobrenombre de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León; 
 a La Sultana de la Sierra, el sobrenombre de la ciudad de Teapa, en el estado de Tabasco;

En Nicaragua
 a La Gran Sultana, el sobrenombre de la ciudad de Granada;

En Puerto Rico
 a La Sultana del Oeste, uno de los sobrenombres de la ciudad de Mayagüez;

En República Dominicana
 a La Sultana del Este, uno de los sobrenombres de la ciudad de San Pedro de Macorís;

En Venezuela
 a La Sultana del Ávila, uno de los sobrenombres de la ciudad de Caracas;

 a La Sultana del Guarapiche, uno de los sobrenombres de la ciudad de Maturín;
 a La Sultana del Guárico, uno de los sobrenombres de la ciudad de Altagracia de Orituco, Estado Guárico.